Midlist steht für:

 Midlist, Liste der Auswahl einer Jury, siehe Shortlist
 Midlist, Bücher mit mittelhoher Auflage, siehe Verlagsmarketing #Push-and-pull-Marketing